Муртузакули-хан Зафар (; род. 1591, Сефевидское государство) — азербайджанский поэт XVII века, политический и военный деятель Сефевидского государства, занимавший разные должности при дворе шаха Сефи I и Аббаса II, губернатор Кирмана.

Биография 
Муртузакули-хан родился в 1591 году. Он происходил из кызылбашского племени шамлы и был одним из его старейшин. За свою храбрость и восприимчивость в период правления шаха Сефи I был повышен до должностей эшикагасыбаши и диванбеги. На службе у шаха Аббаса II он был повышен до должности горчубаши и стал губернатором Кирмана. Из-за клеветы во время битвы при Казвине, был отстранён от службы, но после доказательства невиновности он был назначен визирем и стал настоятелем гробницы шейха Сефиаддина в Ардебиле.

Муртузакули-хан был сыном Хасана-хана Шамлы. Он занимал должности горчуе шамшир и даруги Кума. Он был экспертом в каллиграфии и известен как создатель нового стиля «шикастэ», который был отточен его «мир мюнши», Мирзой Шафиаи, и по этой причине впоследствии названный «хатт-и шафиаи».

Творчество 
Муртузакули-хан, как и другие старейшины племени шамлы, получил образование, также писал стихи на азербайджанском и персидском языках под псевдонимом Зафар. В 74 года он составил свой диван. Зафар также был каллиграфом. Он вдохновлялся творчеством шаха Исмаила I Хатаи, Мухаммеда Физули и шах Аббаса II Сани и писал подражательные стихотворения.

Примечания

Литература 
 

Поэты XVII века
Азербайджанские поэты
Поэты Азербайджана
Тюркские поэты
Персоналии:Сефевидское государство
Сефевидские военачальники
Великие визири Сефевидского Ирана
Родившиеся в XVII веке
Умершие в XVII веке 
Абдили